Бро́ди Рета́ллик (, родился 31 мая 1991 в Рангиоре) — новозеландский регбист, выступающий за клуб «Кобелко Стилерз» и сборную Новой Зеландии на позиции форварда второй линии. Лучший регбист 2014 года.

Карьера 
Броди Реталлик родился в Рангиоре, позднее учился в Крайстчерче.

В 2010 году дебютировал в Кубке ITM в составе «Хокс-Бей». В 2011 году в составе молодёжной сборной Новой Зеландии принимал участие в чемпионате мира, который новозеландцы выиграли.

В 2012 году Реталлик дебютировал в Супер Регби в составе «Чифс». 9 июня того же года впервые в карьере вышел на поле в составе основной сборной Новой Зеландии в тест-матче с Ирландцами. Принимал активное участие в играх Чемпионата регби 2012 и всего за год сыграл в 13 матчах за сборную.

В 2014 году составил вместе с Сэмом Уайтлоком основную пару новозеландских форвардов второй линии, а по итогам года был признан IRB Игроком года.

Броди Реталлик вошёл в состав сборной Новой Зеландии на чемпионат мира 2015 года и играл во всех играх «All Blacks» кроме матча группового этапа с Намибией. По итогам первенства мира Реталлик стал лучшим игроком по количеству перехваченных коридоров (6).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Чифс»
 

Регбисты Новой Зеландии
Игроки РК «Чифс»
Игроки РК «Кобе Стил Кобелко Стилерз»
Игрок года по версии Международного совета регби
Чемпионы мира по регби
Игроки сборной Новой Зеландии по регби